Hippe bezeichnet

 ein Messer für Gartenbau und Forstarbeiten, siehe Hippe (Werkzeug)
 eine mittelalterliche Stangenwaffe, siehe Hippe (Waffe)
 die Sense als Attribut des Todes in allegorischen Darstellungen
 umgangssprachlich ein großes, dünnes Mädchen mit unruhigem Verhalten
 umgangssprachlich ein altes, klappriges Fahrrad oder Moped
 in einigen Regionen umgangssprachlich eine Ziege
 eine bestimmte Form von Waffelgebäck, siehe Hippe (Gebäck)
 einen beheizbaren Druckkessel, der beim heißisostatischen Pressen eingesetzt wird
eine Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, siehe Hippe (Solingen)

Griechische Mythologie: 
 Hippe (Tochter des Anthippos), die Gemahlin des Elatos
 Hippe (Tochter des Cheiron), eine Tochter des Kentauren Cheiron
 Hippe (Tochter des Danaos), eine Tochter des Danaos
 Hippe (Gemahlin des Theseus), eine Gemahlin des Theseus
 eine phrygische Nymphe, siehe Hippa (Nymphe)

Personen:
 Alan Hippe (* 1967), deutscher Manager
 Hannelore Hippe (* 1951), deutsche Autorin und Hörfunkjournalistin
 Johannes Hippe (* 1990), norwegischer Handballspieler
 Laura Hippe (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Maximilian Hippe (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Oskar Hippe (1900–1990), deutscher Metallarbeiter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Saskia Hippe (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Stefan Hippe (* 1966), deutscher Komponist und Akkordeonist
 Werner Hippe (1925–2016), deutscher Verleger